

Cinema e televisione 
 Time Lapse – film di fantascienza thriller del 2014 diretto da Bradley D. King
 Time Lapse – settimo episodio della prima stagione della serie televisiva The Twilight Zone trasmesso nel 2002

Musica 
 Time Lapse – album musicale di Steve Hackett del 1992
 Time Lapse – album solista del sassofonista jazz inglese Evan Parker del 2006.
 In a Time Lapse – album di Ludovico Einaudi
 Time Lapse Consortium – gruppo musicale americano

Tecnologia 
 Time Lapse – tecnica fotografica
 Time-lapse phonography – tecnica per gestire i segnali audio
 Time-lapse microscopy – tecnica di applicazione della fotografia Time Laps alla microscopologia 
 Time-lapse embryo imaging – tecnica di selezione non invasiva di embrioni in vitro usata nella biologia riproduttiva